Джеймі Шторр (,  28 грудня 1975, Брамптон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Кароліна Гаррікейнс» та «ДЕГ Метро Старс».

Загалом провів 224 матчі в НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд — 1994 та 1995.
 Найкращий воротар молодіжного чемпіонату світу 1994.
 Чемпіон світу 1994.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»